

Astronomia
 4362 Carlisle – asteroide della fascia principale

Geografia
Regno Unito
 Carlisle – città della Cumbria
 City of Carlisle – distretto della Cumbria
Stati Uniti d'America
 Carlisle – città della contea di Lonoke, Arkansas
 Carlisle – città della contea di Union, Carolina del Sud
 Carlisle – città della contea di Sullivan, Indiana	
 Carlisle – città della contea di Warren, Iowa
 Carlisle – capoluogo della contea di Nicholas, Kentucky
 Carlisle – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Carlisle – città della contea di Schoharie, New York
 Carlisle – census-designated place della contea di Sequoyah, Oklahoma
 Carlisle – città della contea di Warren, Ohio
 Carlisle – capoluogo della contea di Cumberland, Pennsylvania
 Monte Carlisle – vulcano dell'Alaska
 Isola di Carlisle – isola delle Aleutine, (Alaska)
Australia
 Carlisle Island – isola del Queensland

Onomastica
 Carlisle – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Anthony Carlisle – scopritore dell'elettrolisi
 Belinda Carlisle – cantante statunitense
 Chet Carlisle – cestista statunitense
 Clarke Carlisle – calciatore inglese
 Cooper Carlisle – giocatore di football americano statunitense 
 Geno Carlisle – cestista statunitense
 Mary Carlisle – attrice statunitense
 Rick Carlisle – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Personaggi immaginari
 Carlisle Cullen – vampiro presente nella Saga di Twilight

Altro
 Conte di Carlisle – titolo nobiliare di Pari d'Inghilterra

Pagine correlate
Carlyle